

Aziende 
 Paradox Entertainment – compagnia svedese detentrice di molte proprietà intellettuali
 Paradox Interactive – azienda svedese produttrice di videogiochi

Cinema 
 Paradox – film del 2010 diretto da Brenton Spencer

Informatica 
 Paradox – database management system di Corel Corporation e Borland Corporation
 Paradox – team di cracking attivo dal 1989

Musica 
 Paradox – gruppo musicale indie rock britannico
 Paradox – gruppo musicale rock canadese
 Paradox – gruppo musicale thrash metal tedesco
 Paradox – gruppo musicale alternative rock thailandese
 Paradox – album dei Paradox (Canada) del 1989
 Paradox – album di Billy Cobham del 1995
 Paradox – album dei Royal Hunt del 1997
 Paradox – EP dei D
 Paradox – album live degli Steps Ahead del 1982
 Paradox – album di Neil Young del 2018
 PARADOX - singolo di Sora Amamiya del 2020.